Соревнования по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2014 в Сочи прошли с 8 по 15 марта на арене «Ледяной куб». Вместимость стадиона — 3000 зрителей. В состязаниях приняли участие десять национальных сборных.

Этот вид спорта вошёл в программу Паралимпиады в третий раз подряд. Победителем турниров в Турине и Ванкувере является команда Канады, защитившая свои титулы и в Сочи. Российские кёрлингисты впервые участвовали в Играх. Подопечные Антона Батугина завоевали серебро. Третье место заняли представители Великобритании, дошедшие до финала в 2006 году.

Медалисты

Рейтинг Всемирной федерации кёрлинга 
За выступление на чемпионатах мира 2011, 2012 и 2013 годов командам начислялись очки по следующей системе:

Положение сборных по состоянию на 23 февраля 2013 года:

Составы

Расписание 
8 —13 марта — предварительный этап

15 марта, 9:30 (MSK) — полуфиналы

15 марта, 15:30 (MSK) — матч за третье место, финал

Круговой турнир 

При равном соотношении побед и поражений учитывались результат личной встречи команд на предварительном этапе и точность тестовых бросков.

8 марта 
Утренняя сессия

Дневная сессия

9 марта 
Утренняя сессия

Дневная сессия

10 марта 
Утренняя сессия
 
 
 
 

Дневная сессия

11 марта 
Утренняя сессия

 
 

Дневная сессия

12 марта 
Утренняя сессия

 
 
 

Дневная сессия

13 марта 
Утренняя сессия

Дневная сессия

Плей-офф

Полуфинал

Матч за третье место

Финал

Итоговое положение команд

Результативность участников плей-офф (в процентах) 
КТ — круговой турнир; 1/2 — полуфинал; в качестве финала рассматривается и встреча за третье место. Позиции соответствуют номерам в играх плей-офф.

Четвёртые номера

Третьи номера

Вторые номера

Первые номера

Сборные в целом

См. также 
Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2014

Примечания

Ссылки 
Кёрлинг на колясках на зимних Паралимпийских играх 2014 - Всемирная федерация кёрлинга
 Видео:
 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Сочи
Соревнования на зимних Паралимпийских играх 2014
2014 год в кёрлинге
2014